Vitry peut faire référence à :

Toponymes 
Ces différents Vitry viennent tous du latin *Victoriacum, formé de l'anthroponyme latin  avec le suffixe d'origine gauloise -acum (§ 9655 TGF d'Ernest Nègre).

Vitry-aux-Loges, commune française située dans le département du Loiret et la région Centre
Vitry-en-Artois est un chef-lieu de canton du nord de la France, dans le département du Pas-de-Calais (62)  ; gentilé : Vitriens
Vitry-en-Charollais,  commune française située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté
Vitry-en-Montagne, commune française située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne 
Vitry-en-Perthois, commune française située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne ; gentilé : Pavois
Vitry-Laché, commune de la Nièvre
Vitry-la-Ville, commune française située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne
Vitry-le-Brûlé, ancien nom de Vitry-en-Perthois
Vitry-le-Croisé, commune française située dans le département de l'Aube et la région Champagne-Ardenne
Vitry-le-François, commune française située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne ; gentilé : Vitryats
Vitry-lès-Cluny,  commune française située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté
Vitry-lès-Nogent, commune française située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne 
Vitry-sur-Loire,  commune française située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté ;   gentilé :  Vitryçois
Vitry-sur-Orne, commune française située dans le département de la Moselle et la région Lorraine ; gentilé : Vitriens
Vitry-sur-Seine, commune du département du Val-de-Marne et la région Île-de-France ; gentilé : Vitriots

Voir aussi :
 Witry-lès-Reims, commune française située au Nord-Est de Reims dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne

Patronymes 
Il a existé plusieurs personnes et familles distinctes portant ce patronyme légalement ou comme un simple nom. Il est toujours porté de nos jours.
 Famille de Vitry, famille éteinte de la noblesse française :
 Eudes de Vitry (mort en 1158), noble français
 Jacques de Vitry (vers 1160-1240), historien et auteur spirituel français du Moyen Âge
 Philippe de Vitry (1302-1357), compositeur français du Moyen Âge
 Urbain Vitry (1802-1863), architecte toulousain
 Paul Vitry (1872-1941), historien de l'art spécialiste de sculpture
 Victor-Ernest-Henri Sagehome dit Jacques Vitry (1887-mort après 1956), acteur français d'origine belge
 Famille de Vitry d'Avaucourt, famille d'ancienne bourgeoisie française, titrée comte pontifical en 1891, Paris :
 Raoul de Vitry d'Avaucourt (1895-1977), ingénieur français

Voir aussi 
 Maréchal de Vitry (1581-1644)

Références